Calvi (Benevento), een Italiaanse gemeente
Calvi (Corsica), een Franse gemeente
Calvi dell'Umbria, een Italiaanse gemeente
Calvi Risorta, een Italiaanse gemeente

Personen
Roberto Calvi, een Italiaanse bankier